Stati Uniti d'America
 Otisco – township della Contea di Ionia, Michigan
 Otisco – città della Contea di Onondaga, New York
 Lago Otisco – lago dello stato di New York